Název Semtín má více sídel:
 Semtín (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Semtín (Pardubice), část města Pardubice v okrese Pardubice (k. ú. Semtín)
 Dvůr Semtín, část obce Olbramovice v okrese Benešov